Čičavica (serbiska: Čičevica, Čičavica Planina, albanska: Çiçavicë, serbiska: Čičanica) är en bergskedja i Kosovo. Den ligger i den norra delen av landet,  km väster om huvudstaden Priština.

Čičavica sträcker sig  km i sydostlig-nordvästlig riktning. Den högsta toppen är Kodra e Stanices,  meter över havet.

Topografiskt ingår följande toppar i Čičavica:

 Doševačko Brdo
 Kodra e Stanices
 Kodra Špijes
 Krš
 Magura
 Prelovce
 Zmić

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Drenica
Berg i Kosovo
Berg i Kosovo 500 meter över havet eller högre